Арту́рас Паула́ускас (; род. 23 августа 1953, Вильнюс, ЛитССР, СССР) — литовский юрист, политический деятель, председатель Сейма Литовской Республики в 2000—2004 и с 15 ноября 2004 до 11 апреля 2006.

Биография 
Окончив среднюю школу в Шяуляй (1971), поступил на юридический факультет Вильнюсского университета; окончил в 1976 году, получил диплом юриста.

Служил следователем 1976—1979 годах и 1979—1982 годах заместителем прокурора в Кайшядорисе, прокурором в Варене 1982—1987 годах.

В 1987 году был назначен заместителем Генерального прокурора Литвы. В 1990—1995 годах Генеральный прокурор Литовской Республики. Назначенный властями Литвы, провозгласившей независимость 11 марта 1990 года, а не Генеральным прокурором СССР, он не признавался советскими властями, которые Генеральным прокурором Литовской ССР считали Антанаса Петраускаса.

В 1995—1997 годах заместитель Генерального прокурора Литовской Республики. В 1997—2000 годах занимался частной адвокатской практикой.

Политическая карьера 
В 1997 году участвовал в выборах президента Литвы. Набрал значительное количество голосов избирателей и при поддержке Альгирдаса Бразаускаса при 49,6 % голосов избирателей во втором туре на доли процента проиграл Валдасу Адамкусу, набравшему 50,4 % голосов.

Один из основателей партии Новый союз (социал-либералы). На учредительном съезде 25 апреля 1998 года был избран её председателем. Партия выиграла парламентские выборы 2000 года и 19 октября Паулаускас был избран председателем Сейма.

В 2002 году участвовал в выборах президента.

Был одним из главных инициаторов вынесения импичмента президенту Литвы Роландасу Паксасу.

После отрешения Роландаса Паксаса от должности и до вступления в должность повторно избранного 27 июня Валдаса Адамкуса 6 апреля 2004 — 12 июля 2004 года исполнял обязанности президента Литвы.

С 15 ноября 2004 года был председателем Сейма.

После широко обсуждавшихся весной 2006 года в средствах массовой информации скандальных фактов злоупотреблений в канцелярии Сейма (использование служебных автомобилей в личных целях, привлечение технических работников к деятельности, не предусмотренной должностными инструкциями) 11 апреля 2006 года парламент большинством голосов (94 «за», 11 «против») отстранил Паулаускаса от должности председателя Сейма.

Участие в смещение Паулаускаса фракций трёх партий, входящих вместе с его партией Новый Союз (социал-либералы) в четырёхпартийную правящую коалицию, привело к выходу из коалиции социал-либералов и перестановкам в правительстве.

Во время парламентских выборов 2008 года его партия Новый Союз (социал-либералы) не смогла преодолеть 5-процентный барьер и провести в Сейм своих представителей.

Награды 
 Гранд-офицер ордена Трёх звёзд (Латвия)
 Памятный знак за личный вклад в развитие трансатлантических отношений Литвы и по случаю приглашения Литовской Республики в НАТО (12 февраля 2003 года, Литва)

Примечания

Ссылки 
 Artūras Paulauskas
 Old website version during the term of office of acting President Artūras Paulauskas
 Chairman of the Seimas

Выпускники Вильнюсского университета
Председатели Сейма Литвы
Кандидаты в президенты Литвы
Министры Литвы
Министры окружающей среды
Президенты Литвы
Адвокаты Литвы
Генеральные прокуроры Литвы
Члены партии «Новый союз (социал-либералы)»
Адвокаты по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы Литвы
Политики XX века
Президенты, вступившие в должность в 2004 году
Правители Европы XXI века